TechnologyMountains e. V. ist eine seit 2005 bestehende, branchenübergreifende Clusterinitiative mit Sitz in Villingen-Schwenningen. Das überregional agierende Netzwerk repräsentiert die in der Ursprungsregion Schwarzwald-Baar-Heuberg stark vertretenen Branchen Medizintechnik, Mikrotechnik und Kunststofftechnik mit dem Ziel, Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft enger für weitere Innovationen zu verknüpfen. 

Die Clusterinitiative versteht sich als Ansprechpartner rund um die Themen Innovation, Technologie und Forschung und Entwicklung für seine Mitgliedsunternehmen. Die Organisation ist in erster Linie regional vernetzt. Aber auch überregionale und internationale Mitgliedsunternehmen gehören dem Technologieverbund an. Mit aktuell über 440 Mitgliedern (Stand 11/2022) gehört das Netzwerk zu den größten Cluster-Initiativen seiner Art in Deutschland.

Geschichte 
Im Jahr 2005 wurde der Verein "MicroMountains Network e. V."  gegründet. Neben der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg zählten zu den Gründungsmitgliedern insgesamt 22 weitere Unternehmen, Institutionen aus Forschung und Entwicklung, Hochschulen und Verbände aus dem Umkreis von Villingen-Schwenningen.

Ziele dieser Gründung waren nach eigenen Angaben „der Ausbau eines qualifizierten Fachkräfteangebots, die Unterstützung von Hightech-Gründungen und die Förderung von Innovationen“ in der Region. Erreicht werden sollte dies über unterschiedliche Aktivitäten:

 Mit Robotik-Kursen für Schülerinnen und Schüler unter dem Label "RoboCamps" sollten Kinder für Technologie begeistert werden.
 Unter dem Namen „Haus der kleinen Forscher“ wurden Aktionen mit ähnlicher Intention angeboten,
 Mit Gründerwettbewerben und Technologie-Contests wie dem „MicroMountains Robo“ sollten sowohl die Existenzgründung als auch das Interesse an Hochtechnologie in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg geweckt werden.
 Mit Kongressformaten unter dem Label „iNNOVATION fORUM“ holte die Cluster-Initiative zu unterschiedlichen Themengebieten Expertinnen und Experten in die Region, um die Überführung von Forschungsergebnissen in praktische Anwendungen zu fördern. So hatte das Innovationsforum Medizintechnik am 24. und 25. Juli 2008 Premiere in Tuttlingen, einem der Hauptstandorte der Medizintechnik-Branche weltweit. Weitere ähnliche Formate wurden für den Bereich Mikrotechnik initiiert.
 Mit der Schaffung der Online-Plattform „Xpeering.com“ sollten über die Präsentation von Forschungsergebnissen, Ausschreibungen für Problemlösungen und Kooperationen weitere Impulse in die Region getragen werden. Die Plattform wurde 2007 im Rahmen des Ideenwettbewerbs KREATEK der MFG Baden-Württemberg ausgezeichnet.
 Mit der Gründung der MicroMountains Applications AG wurde ein Entwicklungsdienstleistungsunternehmen für die Bereiche Mikrotechnik und Mikrosystemtechnik zur Unterstützung von Unternehmen bei der industriellen Umsetzung von Ergebnissen aus Forschung und Entwicklung ins Leben gerufen.

Die Vielzahl an Aktivitäten mündete jeweils in erfolgreich umgesetzte Projekte, die jedoch nach Aussage des Verbundmanagements nicht den gewünschten Erfolg hatten:

„[…] Dennoch fehlte es – von außen betrachtet – an Dynamik. Die Mitgliederzahl stieg bis 2012 zwar auf 40 Unternehmen und Institutionen. Das „Vereinsleben“ erzeugte jedoch kaum nachhaltige gemeinsame Aktivitäten oder Synergien zwischen den Mitgliedern. Rückblickend ist auch festzuhalten, dass typische ‚Anfängerfehler‘, ähnlich wie bei vielen Existenzgründungen, gemacht wurden: Es fehlte ein Businessplan und die Ziele waren nicht ausreichend präzise und motivierend formuliert.“

Transformation zur cross-sektoralen Clusterinitiative 
Im Jahr 2011 richtete sich MicroMountains Network e. V. neu aus: Die Gründung der MedicalMountains AG und der Kunststoff-Institut Südwest GmbH und Co. KG als Kooperationspartner fokussierte die Aktivitäten der Cluster-Initiative, die seit 2012 als TechnologyMountains e. V. firmiert. Unter dem Dach von TechnologyMountains sind damit die Medizintechnik-, Kunststofftechnik- und Mikrosystemtechnikbranche repräsentiert:

„Für das Kompetenzfeld Medizintechnik ist die MedicalMountains AG verantwortlich, für die Mikrotechnik die Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e. V. sowie die Kunststoff-Institut Südwest GmbH & Co. KG für die Kunststofftechnik. Als Cross-Clusterinitiative vernetzt und fördert TechnologyMountains branchenübergreifend Unternehmen.“

Der Wandel zu einem für immer breitere Unternehmenskreise interessanten Technologieverbund wurde nach eigenen Angaben mit folgenden Anpassungen erreicht:

 Thematische Fokussierung auf Technologien in den Bereichen Medizintechnik, Kunststofftechnik und Mikrotechnik
 Inhaltliche Verknüpfung der vorgenannten Technologiesektoren: 
 Finanzierung aller Aktivitäten über Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen
 Technologietrendscouting
 Regelmäßige Abfrage von Bedürfnissen und Erwartungen der Mitglieder
 Initiieren und Vorantreiben von Entwicklungsprojekten
 Nutzung der Mitgliederversammlung als Einfluss nehmendes Gremium und für die Mandatierung
 Einführung einer "One-Stop-Shop"-Politik bzw. einer "No Wrong Door Policy": Jede Anfrage wird innerhalb der TechnologyMountains-Geschäftsstelle an jedem Punkt angenommen und intern an die richtige Adresse für eine kompetente Beantwortung weitergeleitet. 

Insbesondere die Initiierung und Begleitung von Verbundprojekten sorgte für eine Attraktivitätssteigerung, die sich mit der 2012 abgeschlossenen Neuausrichtung in wachsenden Mitgliedszahlen niederschlug.

Mitglieder von TechnologyMountains e. V. 
Nach eigener Aussage des Technologieverbunds sind aktuell 444 Unternehmen (Stand Februar 2023) bei TechnologyMountains e. V. Mitglied. Die Mitgliederstruktur umfasst laut clusterportal-bw.de folgende Anteile: 

 Kleine und mittlere Unternehmen: 88 %
 Großunternehmen: 6 %
 Universitäten / Hochschulen: 3 %
 Wirtschaftsfördereinrichtungen / Intermediäre: 3 %

Die Mehrheit der Mitgliedsunternehmen hat ihren Sitz in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, nach Angaben der TechnologyMountains-Führung sind aber auch zunehmend Unternehmen aus dem gesamtdeutschen Raum und dem Ausland, z. B. aus der Schweiz und der Niederlande, Mitglieder.

Aufgaben & Aktivitäten von TechnologyMountains e. V.  
Die folgenden Aufgaben hat TechnologyMountains e. V. für sich als Vereinszweck formuliert:

Unterstützen von Mitgliedsunternehmen 
TechnologyMountains bietet Unterstützung beim Schutz des geistigen Eigentums durch Vermittlung zur Erstberatung zu gewerblichen Schutzrechten, Patenten und Gebrauchsmustern. Daneben wird Beratung bei der Technologiefinanzierung (Fördermittelberatung) sowie Technologiescouting (Erkennen von Technologietrends) betrieben.

Kooperationsförderung 
TechnologyMountains lanciert und projektiert Verbund- und Entwicklungsprojekten durch Zusammenbringen von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die gemeinsam im Verbund an Lösungen arbeiten. Zu den Aufgaben zählt hier auch das Intiieren und Organisieren von Arbeitskreisen zum Erfahrungsaustausch, das Angebot von Kongressformaten ("InnovationForen") zu Schwerpunktbranchen, TechTalks (Informationsveranstaltungen) und Exkursionen.

Vermarktung 
Vermarktungsunterstützung mittels Gemeinschaftsmesseständen, politische Interessenvertretung auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene

Qualifizierung 
Entwicklung und Vermittlung von Weiterbildungsangeboten für Mitgliedsunternehmen in unterschiedlichen Bereichen

Daraus resultierende Aktivitäten 
Die Aktivitäten des Technologieverbunds erstrecken sich über ein breites Spektrum von Angeboten, die sowohl für seine Mitgliedsunternehmen als auch für Nichtmitglieder zugänglich sind. Mitglieder profitieren dabei jedoch von Preisvorteilen. Zu den Aktivitäten gehören:

 Wiederkehrende Sprechtage und Infoveranstaltungen zu spezifischen Themen
 Seminare und Workshops 
 Exkursionen, z. B. die "MountainsTour" mit Betriebsbesuchen bei Mitgliedsunternehmen
 Kongresse unter dem Label InnovationForum zu Themen aus Kunststofftechnik, Medizintechnik, smarte Technologien und Zerspanungstechnik
 Gemeinschaftsstände auf Fachmessen

In der Regel werden die Veranstaltungen dazu genutzt, um gezielt den Dialog zwischen den Mitgliedsunternehmen bzw. das Netzwerken untereinander auch in informeller Weise zu fördern. 

Wesentliche Aktivität außerhalb der breiten öffentlichen Sichtbarkeit ist zudem die Initiierung und das Vorantreiben von Verbund- und Entwicklungsprojekten. TechnologyMountains unterstützt die Projekte dabei nach eigenen Angaben durch die Beratung zur Fördermittel-Beschaffung auf Landes-, Bundes- sowie EU-Ebene. 

Über diese spezifischen Aktivitäten hinaus ist TechnologyMountains Ansprechpartner für unterschiedlichste Fragen von Unternehmen im Kontext des Innovationsmanagements, die von den KMU nicht selbst geklärt werden können.

Auszeichnungen 
"Cluster-Exzellenz Baden-Württemberg" des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft

„Cluster Management Excellence Gold Label – proven for Cluster Excellence“ vom Europäischen Sekretariat für Clusteranalysen

„go-cluster“ von der Clusterplattform Deutschland (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie Bundesministerium für Bildung und Forschung)

„Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen“ 2016

Einzelnachweise 

Organisation (Villingen-Schwenningen)
Verein (Schwarzwald-Baar-Kreis)
Gegründet 2005